Lindenschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Lindenschmid (geboren 1992), deutscher Abgeordneter der AfD im Landtag von Baden-Württemberg
 Wilhelm Lindenschmid (Wilhelm Ludwig Ritter von Lindenschmit; der Jüngere und Namensvarianten; 1829–1895), deutscher Historienmaler, siehe Wilhelm von Lindenschmit der Jüngere